Die Premjer-Liga (russisch Премьер-Лига) oder Rossijskaja Futbolnaja Premjer-liga (RFPL) ist die höchste Spielklasse im russischen Fußball.
Die Premjer-Liga wurde 2001 gegründet und löste ab der Saison 2002 die russische Oberste Division (/Wysschi Diwision) ab. Zuvor hieß die oberste Liga Russlands seit dem Ende der UdSSR von 1992 bis 1997 Oberste Liga (/Wysschaja Liga).

Geschichte 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde 1992 aus den 6 russischen Klubs (Dynamo Moskau, Lokomotive Moskau, Spartak Moskau, Torpedo Moskau, ZSKA Moskau und Spartak Wladikawkas) in der sowjetischen Obersten Division und 14 Mannschaften aus unteren Ligen die neue russische Oberste Division gebildet. 1993 wurde die Teilnehmerzahl von 20 auf 18 Mannschaften verringert. 1994 folgte die Reduktion auf 16 Klubs. 1996 wurde die Liga um 2 Teams erweitert, 1998 wurde wieder auf 16 Teilnehmer reduziert.

Anfangs dominierte Spartak Moskau die Liga und gewann neun der ersten zehn Meisterschaften. Lediglich Spartak-Alanija Wladikawkas konnte 1995 die Siegesserie Spartaks unterbrechen. In den Folgejahren bis 2006 gewannen ausschließlich weitere Moskauer Vereine. In den anschließenden fünf Spielzeiten von 2007 bis 2011/2012 (Umstellung des Spieljahres auf kalenderjahrübergreifenden Sommerrhythmus) konnten Zenit Sankt Petersburg und Rubin Kasan, die Meisterschaften unter sich ausmachend, die Moskauer Vorherrschaft durchbrechen. Zuvor war es lange nicht ungewöhnlich, dass sich alle sechs Clubs aus der Stadt Moskau unter den ersten acht der Tabelle platzierten, jedoch stieg Torpedo Moskau 2006 ab. Seit der Einführung der Premjer-Liga 2002 konnten Zenit St. Petersburg(5-mal),  ZSKA Moskau (4-mal), Lokomotive Moskau (je 3-mal), Rubin Kasan (2-mal) sowie Spartak Moskau (1-mal) den Titelgewinn feiern.

Ligapokal 
Im Jahr 2003 wurde bisher einmalig unter den 16 Clubs der Liga der Liga-Pokal der Premjer-Liga (/Kubok Premjer-Liga) in einfachem K.-o.-System ausgespielt. Das Finale gewann Zenit Sankt Petersburg mit 3:0 (D. Smirnow, K. Gordijuk, A. Tichonowezki) am 9. September 2003 im Sankt Petersburger Petrowski-Stadion gegen Tschernomorez Noworossijsk.

Modus 
Die oberste russische Liga besteht aus 16 Mannschaften. Die zwei Klubs am Tabellenende steigen in das Perwenstwo FNL ab. Bis einschließlich 2010 lief die Saison im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ligen von März bis November eines Jahres, also im Kalenderjahr. Mit der Saison 2011/2012 erfolgte mit Blick auf die WM 2018 in Russland eine Angleichung an das System der großen europäischen Fußball-Ligen. Aus diesem Grunde dauerte die Saison 2011/12 von März 2011 bis Mai 2012 und umfasste insgesamt 44 Spieltage. Hierbei wurde zunächst die reguläre Saison mit 30 Spielen – gegen jeden Gegner einmal daheim und einmal auswärts – gespielt. Im Anschluss wurde die Liga in zwei Hälften geteilt, so dass die vorderen acht Mannschaften erneut mit Hin- und Rückspiel um den Meistertitel und die internationalen Plätze spielten. Dabei wurden die Punkte und Tore aus dem regulären Ligaverlauf übernommen. Die Mannschaften, die auf den Rängen 9 bis 16 gelandet waren, spielten ebenfalls in 14 Runden um den Abstieg.

Ab 2012/13 wird die Saison von August bis Mai gespielt, wobei die letzten beiden Mannschaften direkt absteigen. Der 13. und der 14. der Premjer-Liga spielen gegen den 4. und 3. des Perwenstwo FNL, der zweiten russischen Liga, je zwei Relegationsspiele (13. gegen 4. und 14. gegen 3.). Die beiden Verlierer steigen ab bzw. nicht auf.

Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich sind, entscheidet nicht die Tordifferenz, sondern erst die größere Anzahl der Siege, danach der direkte Vergleich.

Aktuelle Saison 
In der aktuellen Saison sind folgende Fußballmannschaften in der höchsten russischen Liga vertreten:

Russische Meister

Bisherige Meister

Ewige Tabelle

Toptorschützen

Zuschauerzahlen 
Entwicklung der Zuschauerzahlen in der regulären Saison seit dem Jahr 2002.

UEFA-Fünfjahreswertung

Siehe auch 
 Fußball in Russland
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen

Weblinks 

 Website der Premjer-Liga

Einzelnachweise